Segni (Italië), een gemeente in provincie Rome
 Segni (volk), een volksstam die traditioneel gesitueerd wordt in de Ardennen